Епир се може односити на:

 Епир, област на Балкану
 Северни Епир, део Епира у Албанији
 Периферија Епир, периферија у Грчкој
 Антички Епир, држава у античкој Грчкој
 , римска провинција
 Епирска деспотовина, једна од византијских држава насталих након крсташког освајања Цариграда 1204. године
 Аутономна Република Северни Епир